Sanne van Dijkeová (* 21. července 1995 Heeswijk-Dinther, Nizozemsko) je nizozemská zápasnice–judistka.

Sportovní kariéra 
S judem začínala v 5 letech v Berlicumu na předměstí 's-Hertogenbosche pod vedením Jo Geverse. Připravuje se v Eindhovenu pod vedením Marka Earla. V nizozemské seniorské reprezentaci se pohybuje od roku 2015.

Vítězství 
 2015 – 1x světový pohár (Kluž)
 2016 – 1x světový pohár (Madrid)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Nizozemsku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Sanne van Dijkeové na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Sanne van Dijkeové na Judobase.org

Nizozemští judisté
Narození v roce 1995
Narození 21. července
Žijící lidé
Ženy